Магдалена Сибілла Гольштейн-Готторпська — принцеса Шлезвіг-Гольштейн-Готторпська, донька герцога Фрідріха III та Марії Єлизавети Саксонської, дружина герцога Мекленбург-Гюстровського Густава Адольфа.
 Софія Августа Гольштейн-Готторпська — принцеса Шлезвіг-Гольштейн-Готторпська, донька герцога Фрідріха III та Марії Єлизавети Саксонської, дружина князя Ангальт-Цербстького Йоганна VI.
 Августа Марія Гольштейн-Готторпська — принцеса Шлезвіг-Гольштейн-Готторпська, донька герцога Фрідріха III та Марії Єлизавети Саксонської, дружина маркграфа Баден-Дурлахського Фрідріха VII Магнуса.
 Марія Єлизавета Гольштейн-Готторпська — ландграфиня Гессен-Дармштадтська, донька герцога Гольштейн-Готторпського Фрідріха III та Марії Єлизавети Саксонської, дружина ландграфа Гессен-Дармштадтського Людвіга VI.
 Ядвіґа Елеонора Гольштейн-Готторпська — королева-консорт Швеції у 1654—1660, регентша при неповнолітньому сину Карлі XI, фактично перша дама країни з 1654 до самої смерті у 1715, дружина шведського короля Карла Х Густава, донька герцога Гольштейн-Готторпського Фрідріха III та Марії Єлизавети Саксонської.
 Анна Шлезвіг-Гольштейн-Готторпська — донька князя-єпископа Любека Крістіана Августа та принцеси Альбертіни Баден-Дурлахської, дружина герцога Вільгельма Саксен-Гота-Альтенбурзького.